Museo nazionale dell'aviazione rumena (Muzeul Aviației) – museo di Bucarest
 Museo dell'aviazione polacca – museo di Cracovia
 Museo dell'aviazione di Rimini – museo di Rimini

Pagine correlate

 Museo dell'aeronautica